Río Hondo oder Rio Hondo ist der Name folgender Flüsse:

 Río Hondo (Belize), Grenzfluss zwischen Mexiko und Belize
 Río Hondo (Bolivien), Zufluss des Río Guano in Bolivien
 Rio Hondo (Los Angeles River), Nebenfluss des Los Angeles River in Kalifornien, Vereinigte Staaten.
 Rio Hondo (New Mexico), Nebenfluss des Pecos River

Río Hondo oder Rio Hondo ist der Name folgender Orte:

 Rio Hondo (Texas), Ort in Texas
 Río Hondo (Zacapa), Ort und Municipio im Departamento Zacapa, Guatemala
 Termas de Río Hondo, Ort in Argentinien
 Departamento Río Hondo, Verwaltungseinheit in Argentinien

Rio Hondo bezeichnet:
 Rio Hondo (Krater), einen Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra
 Rio Hondo (Film), spanisch-US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1968